Die China Open 2010 waren ein Tennisturnier, welches vom 2. bis 10. Oktober 2010 in Peking stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2010 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Tokio die Rakuten Japan Open Tennis Championships gespielt, die genau wie die China Open zur Kategorie ATP World Tour 500 zählten. Parallel zum Herrenturnier fanden in Peking auch die China Open der Damen statt.

Der topgesetzte Serbe Novak Đoković konnte seinen Titel ohne Satzverlust verteidigen. Im Finale gewann er mit 6:2, 6:4 gegen David Ferrer. Nach dem Sieg in Dubai war dies Đokovićs zweiter Titel des Jahres und sein 18. Karrieretitel. Die topgesetzten US-amerikanischen Zwillinge Bob und Mike Bryan verteidigten ihren Titel ebenfalls. Sie behielten gegen Mariusz Fyrstenberg und Marcin Matkowski mit 6:1, 7:65 die Oberhand.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.100.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 3.336.500 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 2. bis 3. Oktober 2010 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden bei den Herren die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eingetreten sind, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb sind je Spieler zu verstehen.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage der ATP China Open
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 78 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 80 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 32 kB)

ATP World Tour 2010
Tennisturnier in Peking